Può riferirsi a:
Pojo – comune Boliviano
Pohja – comune Finlandese

Acronimi:
POJO – Plain Old Java Object, tipo di oggetto Java